Гостун:
 Гостун — болгарский хан упоминаемый в VII веке;
 Гостун — село в Болгарии;
 Гостун — село в Сербии.